Tren kan betyda:

Trenbolon, en anabol androgren steroid.
Trn (ort i Bulgarien, Pernik)